Henry Inman ist der Name folgender Personen:

* Henry Inman (Seeoffizier) (1762–1809), britischer Seeoffizier
 Henry Inman (Maler) (1801–1846), US-amerikanischer Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler
 Henry Inman (Journalist) (1837–1899), US-amerikanischer Armeeoffizier, Journalist und Autor
 Henry Inman (Ringer) (1886–1967), britischer Ringer